Un uomo – romanzo di Oriana Fallaci del 1979
 Un uomo – album di Eugenio Finardi del 2007
 Un uomo solo – romanzo di Christopher Isherwood del 1964